Зеленопольский — название населённых пунктов в России:

 Зеленопольский — посёлок в Краснодар Краснодарского края.
 Зеленопольский — посёлок в Чановском районе Новосибирской области.
 Зеленопольский — посёлок в Кагальницком районе Ростовской области.